

Personnalités 

 Dave Gallaher (1873-1917), joueur néo-zélandais de rugby à XV, mort au combat pour les Alliés pendant la Première Guerre mondiale ;
  (1895-1961), acteur et réalisateur américain ;
  (1937-2014), bibliothécaire australienne, fondatrice de prix et promotrice des arts ;

Prix 
 Trophée Dave Gallaher, trophée de rugby à XV entre la France et la Nouvelle-Zélande, du nom de Dave Gallaher.

Entreprises 
 Gallaher Group, multinationale anglaise de tabac, composante de Japan Tobacco.

Voir aussi